Gonsalves constitue le patronyme de :
 Rob Gonsalves est un peintre canadien né le  à Toronto, faisant partie d'un courant artistique nommé le réalisme magique.
 Paul Gonsalves (-) était un saxophoniste (saxophone ténor) de jazz.
 Victor Gonsalves dit Vic Gonsalves ( et mort le ) est un footballeur international néerlandais, qui évoluait au poste de milieu de terrain.
 Michael Gonsalves, couramment nommé Mike Gonsalves, né le  à Berkeley (Californie) est un ancien joueur de basket-ball franco-américain, reconverti en entraîneur
 Ralph Gonsalves (1946-), également connu sous le surnom de « Camarade Ralph », est l'actuel Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Il est à la tête du Parti travailliste uni.
 Billy Gonsalves, de son vrai nom Adelino William Gonsalves (parfois orthographié Gonçalves à la portugaise) (né le  à Portsmouth au Rhode Island et mort le  à Kearny dans le New Jersey), était un joueur américain de football.